Düntzer ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Düntzer (1896–1983), deutsche Gynäkologin und Sportärztin
 Heinrich Düntzer (1813–1901), deutscher Philologe und Literarhistoriker
 Joseph Ignaz Düntzer (1808–1848), deutscher Wundarzt und Geburtshelfer